10-й Чемпионат мира по волейболу среди девушек проходил с 31 июля по 11 августа 2007 года в двух городах Мексики (Тихуане и Мехикали) с участием 16 сборных команд, составленных из игроков не старше 18 лет. Чемпионский титул в 3-й раз в своей истории выиграла юниорская сборная Китая.

Команды-участницы 
 Мексика — команда страны-организатора;
 Германия, Сербия, Италия, Бельгия, Россия, Турция — по итогам чемпионата Европы среди девушек 2007;
 Япония, Южная Корея, Китай — по итогам чемпионата Азии среди девушек 2007;
 США, Доминиканская Республика, Пуэрто-Рико — по итогам чемпионата Северной, Центральной Америки и Карибского бассейна (NORCECA) среди девушек 2006;
 Бразилия, Перу — по итогам чемпионата Южной Америки среди девушек 2006;
 Тунис — по итогам чемпионата Африки среди девушек 2006.

Квалификация 
Всего для участия в чемпионате мира квалифицировались 16 команд. Кроме сборной Мексики, представлявшей страну-хозяйку чемпионата, 15 команд преодолели отбор по итогам пяти континентальных чемпионатов.

Система розыгрыша 
Соревнования состояли из двух групповых этапов и плей-офф. На первом этапе 16 команд-участниц были разбиты на 4 группы, в которых играли в один круг. 8 команд (по две лучшие из каждой группы) вышли во второй этап, где образовали две группы по 4 команды. По две лучшие команды вышли в плей-офф за 1—4-е места и разыграли медали чемпионата. Оставшиеся 4 команды из групп в плей-офф определили итоговые 5—8-е места.

По подобной системе 9—16-е места разыграли команды, занявшие в группах первого этапа 3—4-е места.

Игровые арены 
  Тихуана
 В многофункциональном спортивном зале «Gimnasio de Usos Multiples» прошли матчи групп А и С первого этапа, групп Е и F второго этапа и поединки плей-офф за 1-8 места. Вместимость — 4000 зрителей.
  Мехикали.
 В спортивном зале «Auditorio del Estado» прошли матчи групп В и D первого этапа, групп G и H второго этапа и поединки плей-офф за 9-16 места. Вместимость — 5000 зрителей.

Первый групповой этап

Группа A 
Тихуана

31 июля
 Сербия — Южная Корея 3:0 (29:27, 25:19, 25:17); Бельгия — Мексика 3:0 (25:14, 25:18, 25:17).

1 августа
 Сербия — Бельгия 3:0 (29:27, 25:18, 25:19); Южная Корея — Мексика 3:0 (25:19, 25:17, 25:20).

2 августа
 Бельгия — Южная Корея 3:2 (25:18, 25:17, 23:25, 23:25, 15:11); Сербия — Мексика 3:0 (25:22, 27:25, 25:16).

Группа В 
Мехикали

31 июля
 Япония — Пуэрто-Рико 3:0 (25:14, 25:18, 25:13); Бразилия — Германия 3:1 (25:21, 20:25, 25:20, 25:14).

1 августа
 Япония — Германия 3:1 (14:25, 25:20, 25:20, 25:21); Бразилия — Пуэрто-Рико 3:0 (25:10, 25:10, 25:14).

2 августа
 Германия — Пуэрто-Рико 3:0 (25:15, 25:10, 25:13); Бразилия — Япония 3:1 (25:16, 25:16, 16:25, 25:21).

Группа С 
Тихуана

31 июля
 Доминиканская Республика — Перу 3:2 (15:25, 25:11, 18:25, 25:22, 18:16); Россия — Италия 3:0 (25:23, 25:22, 26:24).

1 августа
 Италия — Перу 3:0 (25:17, 25:12, 25:22); Доминиканская Республика — Россия 3:2 (10:25, 25:21, 25:18, 19:25, 15:13).

2 августа
 Россия — Перу 3:1 (21:25, 25:11, 25:19, 25:15); Доминиканская Республика — Италия 3:2 (21:25, 25:23, 25:16, 22:25, 16:14).

Группа D 
Мехикали

31 июля
 Китай — Тунис 3:0 (25:9, 25:13, 25:8); Турция — США 3:0 (25:19, 25:16, 25:19).

1 августа
 США — Тунис 3:0 (25:11, 25:11, 25:12); Китай — Турция 3:2 (25:10, 25:22, 20:25, 23:25, 16:14).

2 августа
 Турция — Тунис 3:0 (25:14, 25:15, 25:8); Китай — США 3:1 (25:21, 25:22, 20:25, 25:23).

Второй групповой этап за 1—8 места 
Тихуана

Группа Е 
А1, В2, С1, D2

5 августа
 Турция — Япония 3:0 (25:18, 25:19, 25:20); Сербия — Доминиканская Республика 3:0 (25:19, 25:18, 25:23).

6 августа
 Япония — Доминиканская Республика 3:2 (25:22, 25:23, 24:26, 23:25, 15:12); Сербия — Турция 3:0 (25:23, 25:22, 25:21).

7 августа
 Турция — Доминиканская Республика 3:0 (25:22, 25:16, 25:16); Сербия — Япония 3:0 (25:22, 25:17, 26:24).

Группа F 
А2, В1, С2, D1

5 августа
 Китай — Бразилия 3:0 (25:15, 26:24, 26:24); Россия — Бельгия 3:1 (14:25, 25:14, 25:19, 27:25).

6 августа
 Россия — Бразилия 3:2 (22:25, 25:15, 22:25, 25:22, 15:9); Китай — Бельгия 3:0 (25:23, 25:17, 25:19).

7 августа
 Россия — Китай 3:2 (25:23, 19:25, 21:25, 25:23, 15:7); Бельгия — Бразилия 3:1 (25:19, 17:25, 26:24, 25:19).

Второй групповой этап за 9—16 места 
Мехикали

Группа G 
А3, В4, С3, D4

5 августа
 Мексика — Перу 3:1 (25:20, 25:17, 21:25, 25:20); Германия — США 3:0 (25:21, 25:11, 25:15).

6 августа
 Германия — Мексика 3:0 (25:22, 25:15, 25:23); Перу — США 3:0 (25:23, 25:23, 26:24).

7 августа
 Германия — Перу 3:0 (25:19, 25:9, 25:22); США — Мексика 3:0 (25:13, 25:23, 25:20).

Группа H 
А4, В3, С4, D3

5 августа
 Пуэрто-Рико — Тунис 3:0 (25:20, 25:19, 25:20); Италия — Южная Корея 3:2 (25:27, 25:20, 25:23, 18:25, 15:13).

6 августа
 Италия — Тунис 3:0 (25:18, 25:11, 25:15); Южная Корея — Пуэрто-Рико 3:0 (25:18, 25:23, 25:15).

7 августа
 Италия — Пуэрто-Рико 3:0 (25:12, 25:16, 26:24); Южная Корея — Тунис 3:0 (25:14, 25:9, 25:9).

Плей-офф 
Тихуана (за 1—8 места), Мехикали (за 9—16 места).

Полуфинал за 13—16-е места 
10 августа
 Мексика — Тунис 3:0 (25:16, 25:18, 25:11).
 Перу — Пуэрто-Рико 3:0 (25:22, 25:23, 25:22).

Полуфинал за 9—12-е места 
10 августа
 Южная Корея — Германия 3:0 (25:21, 25:23, 25:21).
 США — Италия 3:0 (25:15, 27:25, 26:24).

Полуфинал за 5—8-е места 
10 августа
 Бразилия — Япония 3:1 (25:21, 21:25, 27:25, 25:20).
 Бельгия — Доминиканская Республика 3:0 (25:13, 25:17, 25:18).

Полуфинал за 1—4-е места 
10 августа
 Турция — Россия 3:1 (25:21, 25:18, 16:25, 25:23).
 Китай — Сербия 3:0 (25:19, 25:21, 25:15).

Матч за 15-е место 
11 августа
 Пуэрто-Рико — Тунис 3:0 (25:17, 25:18, 25:21).

Матч за 13-е место 
12 июля
 Мексика — Перу 3:0 (25:23, 25:13, 25:16).

Матч за 11-е место 
12 июля
 Германия — Италия 3:1 (25:21, 19:25, 25:17, 25:20).

Матч за 9-е место 
12 июля
 Южная Корея — США 3:0 (25:16, 25:18, 25:20).

Матч за 7-е место 
12 июля
 Япония — Доминиканская Республика 3:2 (20:25, 25:19, 17:25, 25:13, 15:3).

Матч за 5-е место 
12 июля
 Бразилия — Бельгия 3:2 (25:22, 22:25, 27:25, 23:25, 15:8).

Матч за 3-е место 
12 июля
 Россия — Сербия 3:1 (17:25, 25:18, 25:20, 25:21).

Финал 
12 июля
 Китай — Турция 3:1 (20:25, 25:16, 25:12, 25:22). Отчёт

Итоги

Положение команд

Призёры 
  Китай: Чэнь Лии, Цзо Тин, Чжан Ичань, Цао Итин, Ми Ян, Чжан Сяотин, Чжао Ян, Ли Хуэй, Чэнь Чжань, Сюй Линли, Ли Цзин, Сюй Ни. Главный тренер — Ван Цзяцинь.

  Турция: Серенат Яз, Бюшра Джансу, Гёзде Йылмаз, Фатма Йылдырым, Мерве Атеш, Наз Айдемир, Нешве Бюйюкбайрам, Эдже Гёрен, Айше-Мелис Гюркайнак, Серпиль Эрсари, Нихал Йешиль, Асуман Каракоюн. Главный тренер — Мехмет Бедестенлиоглу.

  Россия: Екатерина Богачёва, Ольга Ефимова, Анна Киселёва, Евгения Кондрашкина, Анна Коновалова, Ксения Кравченко, Ксения Наумова, Екатерина Панкова, Ирина Смирнова, Дарья Чикризова, Виктория Червова, Татьяна Щукина. Главный тренер — Ришат Гилязутдинов.

Индивидуальные призы 
 MVP:  Чэнь Чжань
 Лучшая связующая:  Мария Пуцаревич
 Лучшая нападающая:  Хироко Мацуура
 Лучшая блокирующая:  Мод Катри
 Лучшая либеро:  Чэнь Чжань
 Лучшая на подаче:  Жослина Родригес 
 Лучшая на приёме:  Чэнь Чжань
 Лучшая в защите:  Чэнь Чжань
 Самая результативная:  Жольен Витток

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Архив волейбольных результатов
 World Championships U18 2007. women.volleybox

2007
2007 год в волейболе
Чемпионаты мира в Мексике